Ник Мейсон (, полное имя Ни́колас Бе́ркли Ме́йсон, ; род. 27 января 1944, Бирмингем) — британский музыкант, архитектор, автогонщик, музыкальный продюсер. Наиболее известен как один из основателей и барабанщик прог-рок-группы Pink Floyd.
Обучался в престижной лондонской школе «Frensham Heights School».

Биография 
Ещё во время учёбы на архитектурном отделении лондонского «Regent Street Polytechnic» Ник в 1965 году вошёл как перкуссионист в группу Pink Floyd. Лишь через 16 лет, последним из всех участников Pink Floyd Мейсон выпустил сольную работу — альбом Nick Mason’s Fictitious Sports, который Ник записывал в сотрудничестве с джазовой пианисткой Карлой Блей. Материал к этому альбому, который был более характерным для Карлы, чем для Мейсона, помогали записывать Роберт Вейтт, Крис Спеддинг и муж Блей — трубач Майкл Ментлер.

Другим увлечением Мейсона были гонки «Формула-1» и коллекционирование старых автомобилей. Отголоском этой страсти стал записанный в 1985 году вместе с бывшим участником группы 10cc Риком Фенном альбом «Profiles». До этого лонгплея, например, вышла новая версия композиции «Sh-boom» из репертуара группы Crew-Cuts, а также произведения, которые происходили из документального фильма режиссёра Майка Шаклтона «Life Could Be a Dream», которая рассказывала о увлечении Мейсона. В записи произведения «Life For A Lie», изданного на сингле, принял участие Дэвид Гилмор. Позже Мейсон и Фенн продолжили сотрудничество и, образовав фирму «Bamboo Music», помогли записать Дональду Кеймиллу альбом «White Of The Eye», а также поставляя музыкальные композиции для рекламы банка «Barclays» и сети музыкальных магазинов «HMV». Также Мейсон проявил себя в роли продюсера: его подопечными были группа Gong, Роберт Уайетт, Стив Хиллидж и панк-рок-группа The Damned.

В 1986 после целой серии судебных процессов с Роджером Уотерсом Мейсон вместе с Дэвидом Гилмором возродили деятельность Pink Floyd. Ник Мейсон является единственным участником группы, который был в её составе всю её историю — принимал участие в записи каждого альбома с момента основания и играл во всех концертах Pink Floyd. Автор мемуаров «Вдоль и поперёк: Личная история Pink Floyd» ().

В 2018 году создал группу Nick Mason’s Saucerful of Secrets, с которой отправился в тур с программой и лайт-шоу в духе ранних Pink Floyd. В декабре того же года стал Командором Британской империи.

Дискография 
Pink Floyd
 The Piper at the Gates of Dawn (1967)
 A Saucerful of Secrets (1968)
 Music from the Film More (1969)
 Ummagumma (1969)
 Atom Heart Mother (1970)
 Meddle (1971)
 Obscured by Clouds (1972)
 The Dark Side of the Moon (1973)
 Wish You Were Here (1975)
 Animals (1977)
 The Wall (1979)
 The Final Cut (1983)
 A Momentary Lapse of Reason (1987)
 Delicate Sound of Thunder (1988)
 The Division Bell (1994)
 P•U•L•S•E (1995)
 The Endless River (2014)
Полную дискографию см. Дискография Pink Floyd.

Сольный альбом
 Fictitious Sports (1981)

С Риком Фенном
 Profiles (1985)
 White of the Eye (1987)
 Tank Malling (1988)

С Майком Мантлером
 The Hapless Child (1976)
 Something There (1982)
 Live (1987)
 Rewiew (2000)
 Concertos (2008)

Продюсерские работы
 Principal Edwards Magic Theatre — The Asmoto Running Band (1971)
 Principal Edwards Magic Theatre — Round One (1974)
 Роберт Уайетт — Rock Bottom (1974)
 Gong — Shamal (1976)
 The Damned — Music for Pleasure (1977)
 Steve Hillage — Green'' (1978)

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Ника Мейсона
 О Нике Мейсоне на сайте pink-floyds.ru

Рок-музыканты Великобритании
Ударники Великобритании
Музыканты прогрессивного рока
Музыканты Pink Floyd
Исполнители Harvest Records
Члены Зала славы рок-н-ролла